Опсада Дубровника може да се односи на следеће догађаје:
 Опсада Дубровника (886)
 Опсада Дубровника (972)
 Опсада Дубровника (998)
 Опсада Дубровника (1094)
 Опсада Дубровника (1185) 
 Опсада Дубровника (1806)
 Опсада Дубровника (1814)
 Блокада Дубровника (1991—1992)

Историја Дубровника